Penny peut faire référence à :

Pièce de monnaie 
 Le penny, une pièce de monnaie de plusieurs pays ; voir aussi :
 Pièce britannique décimale d'un penny
 Pièce de 1 cent de dollar américain
 Penny pusher, un jeu d'arcade permettant de gagner des pièces

Patronyme

Nom de famille 

 Andrew Penny (né en 1952), chef d'orchestre britannique
 Brad Penny (né en 1978), un joueur américain de baseball
 Christopher Penny (né en 1962), rameur	
 Diego Penny (né en 1984), footballeur péruvien
 Edward Goff Penny (1858 - 1935), homme politique canadien
 George Penny ( vicomte Marchwood ; 1876-1955), homme politique britannique
 Joe Penny (né en 1956), acteur américain
 Laurie Penny (née en 1986), journaliste, écrivaine, essayiste, blogueuse et féministe anglaise
 Louise Penny (née en 1958), femme de lettres canadienne, auteure de romans policiers
 Sydney Penny (né en 1971), actrice américaine
 Thomas Penny (1532 - 1588), entomologiste britannique
 Tom Penny (né en 1977), skateur britannique
 William Penny (1809 - 1892), navigateur et explorateur écossais.

Prénom 
Penny est parfois un diminutif de Pénélope

Penny est le plus souvent un prénom féminin
 Penny Barg (née en 1964), joueuse américaine de tennis
 Penny Coomes (née en 1989), patineuse britannique
 Penny Drake (née en 1977), actrice américaine
 Penny Flame, née en 1983, actrice américaine
Penny Jamieson, née en 1942, évêque anglicane
 Penny Johnson (tennis) (née en 1955), joueuse américaine de tennis
 Penny Johnson Jerald (née en 1961), actrice américaine
 Penny Marshall (journaliste)
 Penny Marshall (réalisatrice), née en 1942
 Penny McCoy (née en 1950), skieuse américaine
 Penny McLean (née en 1946), chanteuse disco australienne
 Penny Mickelbury (née en 1948),  dramaturge, journaliste et écrivaine américaine, auteur de roman policier
 Penny Pax (née en 1990), actrice américaine
 Penny Pitou (née en 1938) skieuse américaine
 Penny Priddy (née en 1944), femme politique canadienne 	
 Penny Pritzker (née en 1959), femme politique américaine
 Penny Rose, costumière britannique
 Penny Sparke (née en 1948), une écrivaine britannique
 Penny Taylor (née en 1981), joueuse australienne de basket-ball
 Penny Toler (née en 1966), joueuse américaine de basket-ball
 Penny Vincenzi, une écrivaine anglaise
 Penny Vilagos (née en 1963), nageuse canadienne
 Penny Wise, un pseudonyme utilisé par Jon Vitti, scénariste de dessin animé
 Penny Warner (née en 1947), écrivaine américaine
 Penny Wong (née en 1968), femme politique australienne

Penny est un surnom de : 
 Anfernee « Penny » Hardaway (né en 1971), joueur et entraîneur de basket-ball américain

Personnage de fiction 
 Penny, héroïne du comic strip homonyme (1943-1970) ;
 Penny, protagoniste féminine de la série télévisée américaine The Big Bang Theory (2007-2019) ;
 Penny Halliwell, grand-mère des sorcières de la série télévisée américaine Charmed (1998-2006) ;
 Penny Parker, personnage de la série télévisée américaine MacGyver (1985-1990).

Autres 
 Penny, une chaîne allemande de supermarchés.

 Blue Penny Museum (île Maurice)
 Calotte glaciaire Penny, au Canada
 Penny Arcade, bande dessinée en ligne américaine créée en 1998
 Penny Black, le premier timbre postal
 Penny Dreadful, une des formes de littérature populaire au 
 Penny Dreadful (série télévisée), série télévisée de 2014
 Penny Lane, une chanson des Beatles de 1966
 Penny Racers, jeu vidéo
 Will Penny, le solitaire, western de 1968
 Penny, un type de skateboard

Articles connexes 
 Paronymie : Julien Peny, Paul Peny
Pence (homonymie)

Homonymie de patronyme